Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Ham Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire